Труффальдино:

 Труффальдино — персонаж итальянской комедии дель арте; одно из имён второго дзанни Арлекина.
 Труффальдино из Бергамо — музыкальная комедия по мотивам пьесы Карло Гольдони «Слуга двух господ».